Cet article recense les sommets ultra-proéminents d'Amérique du Sud, c'est-à-dire les sommets dont la proéminence topographique dépasse .

Dénombrement 
L'Amérique du Sud compte 209 sommets dont la proéminence topographique dépasse .

Par pays, leur répartition est la suivante :
 Chili : 77 (dont 18 communs avec l'Argentine) ;
 Argentine : 58 (dont 18 communs avec le Chili) ;
 Colombie : 22 (dont 2 communs avec le Panama et 1 avec le Venezuela) ;
 Pérou : 22 (dont 1 commun avec la Bolivie) ;
 Venezuela : 16 (dont 2 communs avec le Brésil, 1 avec la Colombie et 1 avec le Guyana) ;
 Bolivie : 15 (dont 3 communs avec le Chili et 1 avec le Pérou) ;
 Équateur : 15 (dont 2 sur les îles Galápagos) ;
 Brésil : 9 (dont 2 communs avec le Venezuela) ;
 Panama : 2 (communs avec la Colombie) ;
 Guyana : 1 (commun avec le Venezuela).

Liste

Plateau des Guyanes 
La liste suivante regroupe les sommets du plateau des Guyanes.

Sierra Nevada de Santa Marta et cordillères Orientale et de Mérida 
La liste suivante regroupe les sommets de la Sierra Nevada de Santa Marta et des cordillères Orientale et de Mérida, en Colombie et au Venezuela.

Cordillères Occidentale et Centrale (Colombie) 

La liste suivante regroupe les sommets des cordillères Occidentale et Centrale, en Colombie.

Serranía del Darién (Colombie et Panama) 

La liste suivante regroupe les sommets de la Serranía del Darién, entre la Colombie et la frange sud-est du Panama.

Cordillères d'Équateur 
La liste suivante regroupe les sommets des cordillères d'Équateur.

Îles Galápagos 
La liste suivante regroupe les sommets des îles Galápagos.

Cordillère Blanche et nord du Pérou 

La liste suivante regroupe les sommets de la cordillère Blanche et du nord du Pérou.

Cordillère Orientale (Pérou et Bolivie) 
La liste suivante regroupe les sommets des cordillères Orientales, au Pérou et en Bolivie.

Cordillère Occidentale (Pérou et Bolivie) 

La liste suivante regroupe les sommets de la cordillère Occidentale, au Pérou et en Bolivie ainsi qu'aux limites nord du Chili avec ces deux pays.

Plateau brésilien 
La liste suivante regroupe les sommets du plateau brésilien.

Puna de Atacama à l'Aconcagua 
La liste suivante regroupe les sommets des Andes, de la Puna de Atacama à l'Aconcagua.

Argentine et Chili au sud de l'Aconcagua 
La liste suivante regroupe les sommets situés au sud de l'Aconcagua.

Patagonie du Nord 
La liste suivante regroupe les sommets du nord de la Patagonie.

Patagonie du Sud 
La liste suivante regroupe les sommets du sud de la Patagonie.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Proéminence topographique
 Sommet ultra-proéminent

Liens externes 

Sommets ultra-proéminents
Amérique du Sud